Това е списъкът с епизоди на сериала „Декстър“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2006

Сезон 2: 2007

Сезон 3: 2008

Сезон 4: 2009

Сезон 5: 2010

Сезон 6: 2011

Сезон 7: 2012

Сезон 8: 2013

Декстър: Нова кръв 
На 14 октомври 2020 е обявено, че ще има продължение под формата на лимитирана поредица от 10 епизода. Заглавието е „Декстър: Нова кръв“, а излъчването е от 7 ноември 2021 г. до 9 януари 2022 г.

Източници 

Декстър